Глубо́кое — топоним.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Глубокое — город в Витебской области
 Глубокое — деревня в Жабинковском районе Брестской области.
 Глубокое — деревня в Щучинском районе Гродненской области.
 Глубокое — посёлок в Костюковичском районе Могилёвской области.
 Глубокое — деревня в Круглянском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Глубокое — посёлок в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области.
 Глубокое — исчезнувшее село в Павлодарском районе Павлодарской области.
 Глубокое — село в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области.
 Глубокое — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области.

Россия

Алтайский край 
 Глубокое — село в Завьяловском районе.

Вологодская область 
 Глубокое — хутор в Вохтожском муниципальном образовании Грязовецкого района.
 Глубокое — деревня в Сидоровском муниципальном образовании Грязовецкого района.
 Глубокое — посёлок в Тотемском районе.

Воронежская область 
 Глубокое — село в Петропавловском районе.

Карелия 
 Глубокое — быв. деревня в Пудожском районе.

Кемеровская область 
 Глубокое — село в Топкинском районе.

Курганская область 
 Глубокое — село в Шадринском районе.
Глубокое — прежнее название деревни имени Будённого в Макушинском районе.

Ленинградская область 
 Глубокое — посёлок в Каменногорском городском поселении Выборгского района.
 Глубокое — посёлок в Красносельском сельском поселении Выборгского района.
 Глубокое — деревня в Лужском районе.

Московская область 
 Глубокое — село в городском округе Серебряные Пруды.

Новгородская область 
 Глубокое — деревня в Солецком районе.

Псковская область 
 Глубокое — деревня в Опочецком районе.
 Глубокое — деревня в Себежском районе.

Свердловская область 
 Глубокое — посёлок в составе муниципального образования «город Екатеринбург».

Смоленская область 
 Глубокое — деревня в Краснинском районе.

Тверская область 
 Глубокое — деревня в Бологовском районе.
 Глубокое — деревня в Вышневолоцком районе.
 Глубокое — деревня в Западнодвинском районе.

Тюменская область 
 Глубокое — деревня в Бердюжском районе.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Глубокое — исчезнувшее село в Симферопольском районе.
 Глубокое — исчезнувшее село в Сакском районе.
 Глубокое — исчезнувшее село в Черноморском районе.

Украина

Донецкая область 
 Глубокое — посёлок в Мангушском районе.

Закарпатская область 
 Глубокое — село в Ужгородском районе.

Ивано-Франковская область 
 Глубокое — село в Ивано-Франковском районе.

Киевская область 
 Глубокое — село в Бориспольском районе.

Кировоградская область 
 Глубокое — село в Александрийском районе.

Луганская область 
 Глубокое — село в Краснодонском районе.

Николаевская область 
 Глубокое — село в Березанском районе.

Одесская область 
 Глубокое — село в Татарбунарском районе.

Полтавская область 
 Глубокое — село в Гадячском районе.
 Глубокое — село в Глобинском районе.
 Глубокое — село в Миргородском районе.

Харьковская область 
 Глубокое — посёлок в Харьковском районе.

Черниговская область 
 Глубокое — село в Бахмачском районе.
 Глубокое — село в Талалаевском районе.

Озёра

Белоруссия

Витебская область 
 Глубокое — озеро в Бешенковичском районе.
 Глубокое — озеро в Городокском районе.
 Глубокое — озеро в Миорском районе.
 Глубокое — озеро в Полоцком районе.
 Глубокое — озеро в Толочинском районе.
 Глубокое — озеро в Ушачском районе.

Россия 
 Глубокое — крупнейшее озеро в центральной части Карельского перешейка.
 Глубокое — озеро на западе Ленинградской области, на территории Кингисеппского района.
 Глубокое — крупное пресноводное озеро в Красноярском крае.
 Глубокое — озеро в Рузском районе Московской области.
 Глубокое — озеро в городе Мурманске Мурманской области.
 Глубокое — ледниковое озеро в Смоленской области России в Демидовском районе.
 Глубокое — озеро в Кривандинском сельском поселении Шатурского района Московской области.
 Глубокое — озеро в Лоухском районе Карелии.

Псковская область 
 Глубокое — озеро в Пореченской волости Великолукского района Псковской области.
 Глубокое — озеро в муниципальном образовании «Себежское» Себежского района Псковской области.
 Глубокое — озеро на северо-западе Пожеревицкой волости Дедовичского района Псковской области.
 Глубокое — озеро в Глубоковской волости Опочецкого района Псковской области.

Тверская область 
 Глубокое — озеро в Осташковском городском округе района Тверской области, у деревни Карповщина.
 Глубокое — озеро в Осташковском городском округе Тверской области, у деревни Лежнево.
 Глубокое — озеро в Осташковском городском округе Тверской области, у деревни Глубочицы.
 Глубокое — озеро в Рамешковском районе Тверской области.
 Глубокое — озеро в Торопецком районе Тверской области.

Антарктида 
 Глубокое — озеро в Антарктиде.

Другое 
 Глубокое — месторождение гипса в Архангельской области.
 «Глубокое синее море» (, 1955) — популярная пьеса Теренса Реттигена, впервые сыгранная в Великобритании в 1952 году и неоднократно ставившаяся на сцене театров мира (в том числе в СССР и в постсоветской России)
 «Глубокое синее море» (, 1955) — фильм Анатоля Литвака с Вивьен Ли, по пьесе Т. Реттигена
 «Глубокое синее море» (, 1999) — американский научно-фантастический триллер Ренни Харлина
 «Глубокое синее море» (, 2011) — британско-американский фильм по пьесе Т. Реттигена
 «Глубокое течение» — фильм киностудии «Беларусьфильм» 2005 года.

См. также 
 Глыбоцкое
Верхнеглубокое
Нижнеглубокое
 
 Глубокое семплирование
 Глубокое геологическое захоронение